Arévalo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Arévalo (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 
 Arévalo (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 

Robotskapade Spanienförgreningar